Бергенгейм Едуард Едуардович, барон (Едуард Фердинанд Берґенгейм, ) (17 січня 1844, Або, Фінляндія - 16 березня 1893, Харків) - харківський промисловець. Творець Харківського заводу з виробництва теракотових і керамічних виробів, першого на півдні Російської імперії. З 1879 року - барон Великого князівства Фінляндського.

Біографія 
Народився Едуард Едуардович 17 січня 1844 року, в місті Або (Велике князівство Фінляндське) в сім'ї архієпископа Або Едварда Бергенгейма (1798-1884), голови євангелично-лютеранської церкви Фінляндії у 1850-1884 роках.

У червні 1863 року закінчив з відзнакою Фінляндський кадетський корпус в Фрідріхсгамі.

У 1869 році закінчив повний курс, з додатковим відділенням, інженерної академії.

У 1870 році вступив до Товариства Курсько-Харківсько-Азовської залізниці.

У 1876 році засновує у Харкові завод барона Бергенгейма, що виробляв керамічні плитки і кахлі, а також вогнетривку цеглу.

17 березня 1878 року Едуард Бергенгейм одружився з Емілією Екестуб.

У 1882 році був зачислений у запас по інженерному корпусу і направлений виконавцем робіт на будівництво Кренчуцько-Роменської залізниці.

У 1887 – 1891 році Едуард Бергенгейм був гласним Харківської міської думи.

11 лютого 1891 року Едуарда Бергенгейма було звільнено з запасу армії у чині полковника.

Едуард Едуардович Бергенгейм помер 16 березня 1893 року. Був похований у Харкові, на лютеранському кладовищі.

Завод керамічних виробів 

Ще працюючи на будівництві залізниці на території Харківської губернії, Бергенгейм мав можливість, ознайомитись з багатими покладами глини.

У 1876 році Бергенгейм почав будівництво в Харкові заводу з виробництва теракотових та інших глиняних виробів, це підприємство було першим таким виробництвом на півдні Російської імперії.

З 1887 року, було освоєно виробництво керамічних каналізаційних труб.

16 січня 1891 року створено «Товариство з виробництва вогнетривкої цегли, гончарних виробів» барона Е. Е. Бергенгейма , зі статутним капіталом 500 000 карбованців.

З 1892 року на заводі налагоджено виробництво вогне- та кислототривких плиток для підлог та тротуарів.

З 1893 року припинено виробництво пічних кахлів та черепиці.

У Харкові продукція заводу використовувалася при будівництві ряду корпусів заводу імені В.О. Малишева, паровозоремонтного і вагоноремонтного підприємств. Підлоги Благовіщенського Собору, Казанської церкви (Лиса Гора) викладені плиткою Бергенгейма. Так само вироби заводу барона Бергенгейма, використовувалися при будівництві багатьох приватних будинків Харкова.

16 червня 1903 року на заводі сталася сильна пожежа.

У 1909 році «Товариство Е.Е. Бергенгейма» мало капітал який оцінювався у 152 400 карбованців. Завод розміщувався за адресою вулиця Кузинська б.3 (сучасна вулиця Революції 1905 року), правління Товариства розташовувалося у власному будинку за адресою вулиця Малопанасівська б.35.

Вироби Бергенгейма крім Харкова були знамениті по всій імперії, вони застосовувалися при будівництві таких будинків як Лівадійський палац (Лівадія), «Будинок із химерами» (Київ), залізничні вокзали в Москві. Так само безліч особняків по всій території Російської імперії облицьовані плиткою зі штампами «барон Бергенгейм».

За радянських часів завод було націоналізовано. Він отримав назву «Керамічний завод 8-ї річниці Жовтня».

У Харкові в 2003 році створено Музей керамічної плитки та сантехніки в якому представлена велика експозиція продукції заводу Бергенгейма, в тому числі коврово-візерункових покриттів для підлоги, плит для мощення тротуарів, вогнетривкої цегли.

Барон 
Імператорський указом, від 1(13) квітня 1879 року син архієпископа Абоського - інженер-капітан Едуард-Фердинанд Едуардович Бергенгейм зведений, з низхідним його потомством, в баронську гідність Великого Князівства Фінляндського. Рід його внесений, в 1888 році, в матрикул Лицарського Дому Великого Князівства Фінляндського, в число родів баронських, №54.

Особисте життя 
Професор Харківського університету Г. І. Лагермарк, який близько знав Бергенгейма згадував: 

У 1887 році до Бергенгейма, у Харків, приїхав його племінник Карл Густав Маннергейм, майбутній, російський генерал, маршал і президент Фінляндії. У зв'язку з вступом до Миколаївського кавалерійського училища, йому було потрібно добре знання російської мови. Бергенгейм підшукав йому вчителя, імперського ротмістра Сухіна, який вчив юного Карла Густава російській мові, а також показав життя армійського офіцера в Російській армії. Цей період чітко відображено в мемуарах Маннергейма, а також висвітлено його біографами.

Родина 
Народився Едуард-Фердинанд Бергенгейм, в місті Або (сучасне місто Турку, в Фінляндії) Великого герцогства Фінляндія, в сім'ї архієпископа Едварда і Олександрини Бергенгейм.

17 березня 1878 року одружився з Емілією Екестуб. У родині було двоє дітей Алекс і Дороті. У 1879 році Едуарду-Фердинанду Едуардовичу Бергенгейму, з низхідним його потомством, було надано баронський титул Великого Князівства Фінляндського. Рід внесений у 1888 році, в матрикул Лицарського Дому Великого Князівства Фінляндського, в число баронських родів.

Батьки 
Едвард Бергенгейм
Олександрина Бергенгейм (Брюн)

Дружина 
Емілія Бергенгейм (Екестуб)

Діти 
 Аксель Едуард Еммануель Бергенгейм (1885-1920). У російському написанні Олексій Едуардович.
 Дороті Санднблом (1893-1975) У російському написанні Доротея Едуардівна.

Онуки 
 Хільдегард Сванбек
 Брита Петерсон
 Марта Фірвал
 Дан Санднблом

Пам'ять 
Будинок у Харкові за адресою вулиця Малопанасівська 35, де в наш час розміщується Дорожня клінічна лікарня Південної залізниці, має назву «Будинок Бергенгейма». Його було побудовано як прибутковий дім «Товариства Е. Бергенгейма».

Примітки

Посилання 

   Дані про баронський рід  
 Біографія  архієпископа Едварда  
  Официальный сайт Архидиоцеза Турку 
   Мандри. Харків. Музей керамічної плитки та сантехніки 
  Едвард Бергенгейм на сайті "Geni"

Джерела та література 
 
 

Підприємці Російської імперії
Керівники підприємств Харкова
Померли в Харкові
Персоналії:Харківська губернія
Уродженці Турку
Гласні Харківської міської думи
Поховані на Харківському лютеранському цвинтарі
Українські лютерани
Фінські лютерани
Шведи України
Шведи Фінляндії